

Biografia
Eudamida III era il figlio del re Agide IV e di Agiatide.

Alla morte del padre, fatto uccidere per ordine degli efori e dell'altro re Leonida II, Eudamida, che secondo la testimonianza di Plutarco era appena nato, assunse il titolo di re.

Morì nel 228 a.C. quando era ancora un ragazzo. Secondo Pausania, fu avvelenato da Cleomene III, figlio di Leonida II.

Genealogia
Albero genealogico secondo Plutarco:

Note

Bibliografia
Fonti primarie
 Pausania il Periegeta, Periegesi della Grecia (qui)
 Plutarco, Vita di Agide (qui)
 Plutarco, Vita di Cleomene (qui)

Re di Sparta